Een nationale weg is een weg die in een bepaald land van nationaal belang is of was, en/of door een staatsbedrijf wordt beheerd. In Nederland wordt een nationale weg als Rijksweg aangeduid.

België
Aangezien in België de aanleg en het onderhoud van wegen een bevoegdheid is op het niveau van de drie gewesten, spreekt men van gewestweg.

Duitsland
Tot in de Tweede Wereldoorlog kende men in Duitsland Reichsstraßen (rijkswegen). Na de oorlog werden deze in de Bondsrepubliek vervangen door Bundesstraßen (bondswegen) en in de DDR door Fernverkehrsstraßen (doorgaand verkeerroutes). Omdat in beide Duitslanden de nummering van de voormalige Reichsstraßen voor een groot deel intact was gebleven, konden de Oost-Duitse Fernverkehrsstraßen na die Wende eenvoudig worden omgezet in Bundesstraßen.

Frankrijk

Italië

Japan

Nederland

In Nederland worden rijkswegen onderhouden door Rijkswaterstaat in opdracht van het Rijk. Rijkswaterstaat is tevens verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe rijkswegen, waarvoor eerst de minister van Infrastructuur en Milieu een tracébesluit genomen moet hebben. In 2011 had Nederland in totaal 5121 km rijksweg. Diverse oorspronkelijke rijkswegen zijn overgedragen aan provincies en gemeentes.

Scandinavië
In Noorwegen en Zweden kent men ook nationale wegen. In die landen worden alleen niet-E-wegen voorzien van een nationaal nummer. Denemarken kent een soortgelijk systeem, daar wordt gesproken over hovedveje (hoofdwegen).

Spanje

Zie ook
 N-weg: wegen die met een N-prefix (van Nationale weg) worden aangeduid